Federico Delbonis era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Alejandro Falla ha battuto in finale Paolo Lorenzi  7–5, 6–1.

Teste di serie

  Alejandro González (semifinali)
  Alejandro Falla (Campione)
  Guido Pella (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (finale)

  João Souza (primo turno)
  Diego Schwartzman (semifinali)
  Facundo Argüello (quarti di finale)
  Pere Riba (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2014